Raymond Lavigne (né en 1945) : homme politique canadien du Québec;
 Raymond Lavigne (1851-1930) : militant politique et syndicaliste français.
 Raymond Lavigne (1922-2014) : journaliste français.